

События 
 Октябрь — битва при Пуатье. Победа объединённых войск франков под командованием Карла Мартелла над арабами, остановившая продвижение ислама в Западную Европу. Гибель эмира Абд-ар-Рахмана.
 Бонифаций стал миссионерским архиепископом «провинции Германии» и «германским легатом римской церкви».
 732—748 — Князь Армении Ашот II Слепой Багратуни.
 Союз Масламы (наместник халифа) с князьями Южного Дагестана. Поход хазаров.

Скончались 
 Абду-р-Рахман аль-Гафики — арабский военачальник и государственный деятель.
 Ата ибн Абу Рабах — мусульманский учёный поколения табиин, известный хадисовед, муфтий Мекки.
 Джарир ибн Атия — арабский поэт-сатирик.
 Ромуальд II (герцог Беневенто).

См. также

Примечания